Alcol – composto organico contenenti il gruppo funzionale -OH
 Alcol – in senso generico, una bevanda alcolica
 Alcol etilico – componente basilare delle bevande alcoliche

Pagine correlate 
 Alcool
 Alcohol